Брава — власна назва

Особи 
 Брава Олена — білоруська письменниця.

Топоніми

Коста-Брава — узбережжя на північному сході Каталонії.

Брава (вулкан)
 Брава (острів, Кабо-Верде)

Рібейра-Брава

Інше 
 Дешпортіву Рібейра Брава — кабовердійський футбольний клуб.
 Брава (порода) — порода великої рогатої худоби з Франції.